Lelek může být:

 lelkové – řád ptáků
 Caprimulgus
 lelek džunglový
 lelek lesní
 lelek malovaný
 lelek rudokrký
 lelek vlajkový
 Lyncornis 
 lelek ušatý
 Phalaenoptilus – monotypický rod 
 lelek americký

kultura
 „Lelek“ – krycí jméno pro Reného Artoise ze seriálu Haló, haló!
 Mig 21 & LELEK Orchestra – Naživo – album hudební skupiny Mig 21 z roku 2009

příjmení
 Cyprián Lelek (1812–1883) – katolický kněz a slezský buditel
 Květa Lelková (1908–1986) – česká lyžařka